Владимир Александрович Парняков () — российский футболист, полузащитник вологодского «Динамо». Мастер спорта России (2016).

Биография 
Родился 30 января 1984 года в Вологде.

Начинал карьеру в вологодском «Динамо». 

В 2007 и 2008 годах выступал за костромской «Спартак». В 2009 году вернулся в вологодское «Динамо».

С 2010 по 2018 годы являлся игроком клуба «Оренбург». Всего за команду забил 23 гола.

Летом 2018 года перешёл в «Тюмень».

Зимой 2020 года вернулся в вологодское «Динамо».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Динамо» (Вологда)
 Серебряный призёр Второго дивизиона (зона «Запад») (2): 2003, 2005

 «Оренбург»  
 Победитель ФНЛ (2): 2015/16, 2017/18
 Победитель Второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье») (2): 2010, 2012/13
 Итого : 4 трофея

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Тюмень»